Gulfport pode referir-se a:

Localidades 

 Gulfport (Flórida)
 Gulfport (Mississippi)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos